Чемпионат Японии по кёрлингу среди мужчин 2016 проводился с 7 по 13 февраля 2016 в городе Аомори.

В чемпионате принимало участие 9 команд.

Команда-чемпион получала право выступать как мужская сборная Японии по кёрлингу на , который состоялся в апреле 2016 в городе Базель (Швейцария).

Победителями чемпионата стала команда скипа Юсукэ Мородзуми, победившая в финале команду скипа Junpei Kanda. Бронзовые медали завоевала команда скипа Синъя Абэ.

Одновременно и там же проходил Чемпионат Японии по кёрлингу среди женщин 2016.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят четвертьфинальный матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют в четвертьфинале за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Скип 
!width="25"| 1
!width="25"| 2
!width="25"| 3
!width="25"| 4
!width="25"| 5
!width="25"| 6
!width="25"| 7
!width="25"| 8
!width="25"| 9
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|- bgcolor=#ccffcc
| 1||align=left|Синъя Абэ           ||  * || 7:8||11:3|| 2:8|| 8:4|| 6:7||11:3|| 9:3||10:1|| 5 || 3 ||3
|- bgcolor=#ccffcc
| 2||align=left|Junpei Kanda        || 8:7||  * ||12:3||3:11|| 6:5||10:4|| 7:2|| 8:5||10:1|| 7 || 1 ||2
|-
| 3||align=left|Minoru Kusaka       ||3:11||3:12||  * ||2:12|| 1:8||3:10|| 6:7|| 3:7||11:5|| 1 || 7 ||8
|- bgcolor=#ccffcc
| 4||align=left|Юсукэ Мородзуми     || 8:2||11:3||12:2||  * ||10:5|| 9:3|| 8:3|| 7:4|| 8:4|| 8 || 0 ||1
|-
| 5||align=left|Yasumoto Natsuizaka || 4:8|| 5:6|| 8:1||5:10||  * || 7:3||11:4|| 2:8|| 8:2|| 4 || 4 ||6
|- bgcolor=#ccffcc
| 6||align=left|Ryo Ogihara         || 7:6||4:10||10:3|| 3:9|| 3:7||  * || 5:4||13:4||11:2|| 5 || 3 ||4
|-
| 7||align=left|Kanya Shimizuno     ||3:11|| 2:7|| 7:6|| 3:8||4:11|| 4:5||  * || 5:7|| 8:3|| 2 || 6 ||7
|-
| 8||align=left|Gaku Suzuki         || 3:9|| 5:8|| 7:3|| 4:7|| 8:2||4:13|| 7:5||  * || 7:6|| 4 || 4 ||5
|-
| 9||align=left|Ryo Wakabayashi     ||1:10||1:10||5:11|| 4:8|| 2:8||2:11|| 3:8|| 6:7||  * || 0 || 8 ||9
|}
 Проходят в плей-офф.

 Плей-офф 

 Четвертьфиналы 
11 февраля, 19:301-я команда против 2-й3-я команда против 4-й' Полуфинал 12 февраля, 13:00 Матч за 3-е место 12 февраля, 20:00 Финал 13 февраля, 16:30''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Японии по кёрлингу 2016 (муж. и жен.) | Japan Curling Association

См. также 
 Чемпионат Японии по кёрлингу среди женщин 2016

Спорт в Японии в 2016 году
Чемпионаты Японии по кёрлингу среди мужчин
Февраль 2016 года
Спортивные соревнования в Аомори